Chrysler Serie C28 steht für:

 Serie C28 des Chrysler Royal, siehe Chrysler Royal #Serie C28 (1941)
 Serie C28 des Chrysler Windsor, siehe Chrysler Windsor #Serien C25 und C28 (1940–1941)
 Serie C28 des Chrysler Highlander, siehe Chrysler Highlander #Serie C28 (1941)